Le glacier de Saleina ou glacier de Saleinaz est un glacier suisse. Il se trouve au pied de l'aiguille d'Argentière.

Référence

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes 
 

Glacier dans le canton du Valais
Glacier des Alpes suisses
Glacier du massif du Mont-Blanc
Glacier de Saleina